Поляна (Поворинский район):

 Поляна (Октябрьское сельское поселение) — село в Поворинском районе Воронежской области.
 Поляна (Рождественское сельское поселение) — железнодорожная станция в Поворинском районе Воронежской области.